Инелей — посёлок в Ичалковском районе Мордовии. Относится к Берегово-Сыресевскому сельскому поселению.

История 
В 1940 году указом ПВС Мордовской АССР село Старое Жабино переименовано в Инелей.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва составляли 92 %

Литература 
 Першин С. В., Тимонин М. А. Энциклопедия Мордовия

Примечания 

Населённые пункты Ичалковского района